Сорбетс — коммуна во Франции, департамент Жер
 Сорбетс — коммуна во Франции, департамент Ланды